I World Group Play-offs sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2008. I vincitori vengono ammessi al World Group 2009, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Dettagli

Play-offs

Cile vs. Australia

Gran Bretagna vs. Austria

Svizzera vs. Belgio

Croazia vs. Brasile

Israele vs. Perù

Paesi Bassi vs. Corea del Sud

Romania vs. India

Slovacchia vs. Serbia

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2008